Lagonda V12 — автомобиль британской компании Lagonda, выпускаемый с 1938 по 1944 года. Последний автомобиль марки до слияния с Aston Martin. За 6 лет было произведено 190 моделей V12. Автомобиль был представлен на автосалоне в Лондоне в 1937 году.

История 
В 1935 году департамент по дизайну компании Lagonda был передан У.О. Бентли, в то время, как Bentley была приобретена Rolls-Royce Motor Cars. Несмотря на плохие условия на фабрике, возникшие из-за почти полного банкротства компании, Бентли создал 4,5 литровый V12, мощностью 180 л.с.

Конструкция

Двигатель 
Конструкция нового V12 была достаточно интересной и необычной. Коленчатый вал фактически опирался лишь на 4 подшипника. Шатунные болты подвергались закалке и заводная рукоятка работала исключительно на них, без вмешательства подшипников. Распределение масла также было довольно сложным. Оно состояло из двух схем, каждая из которых имела свой насос. Один из них - высокого давления, смазывал лишь вал, а другой - низкого давления — все остальные детали. На каждом цилиндром стояло два клапана.

Трансмиссия 
Одно из наиболее интересных решений было использовано в трансмиссии. Её система состояла из передач (посередине) и двойных цепей (для каждого распределительного вала). В итоге получались тихие, но точные переключения. В конце десятилетия Жан Бугатти пытался использовать эту систему, чтобы доработать свой 57, однако, она не дошла до производства, за исключением нескольких прототипов. Во время технического обслуживания, распределительные валы и головки цилиндров можно было демонтировать, не меняя фазировку.

Шасси 
Спереди были установлены полностью независимые подвески, сделанные из накладывающихся друг на друга треугольника и оснащенные эффективными торсионами, расположенными вдоль рамы. Результаты автомобиля на дороге были просто выдающимися, что отмечали авторитетные издания тех времен. V12 имел три варианта длины шасси: 350, 335 и 315 см.

Недостатки автомобиля 
Бентли и его сотрудники, несомненно, проводили много времени, занимаясь настройкой двигатели, однако, сложная конструкция все же давала сбои. Единственной возможностью дорабатывать уже проданные автомобили, была починка и техническое обслуживание. Первые модели Lagonda V12 были отправлены клиентам весной 1938 года, и многие из них отправлялись обратно из-за проблем с охлаждением и смазкой. В ответ на это, команда Бентли подготовила новые воздухозаборники для улучшения охлаждения двигателя блока и пересмотрела систему распределения масла. Вторая версия V12 была выпущена весной 1939, в количестве 41 штука.

Примечания

Ссылки 
 Технические характеристики Lagonda V12 
 История Lagonda V12 
 Кострукция Lagonda V12 

Автомобили Lagonda